Slovo štít nebo Štít má několik významů:

 štít – zbroj
 štít Aigis – zbroj řeckých bohů
 štít (heraldika) – hlavní část erbu
 souhvězdí Štítu – souhvězdí severní oblohy, dříve Štít Sobieského
 štít (architektura) – součást stavby
 Štít (opera) (Der Schild) – romantická opera Leopolda Eugena Měchury
 štít (geologie) – část předprvohorní platformy vystupující na povrch
 štít (inženýrství) – ochranný plášť razících strojů
 štít (hmyz) – pevný výrazný útvar hrudi okřídleného hmyzu
 energetický štít – futuristická technologie ve sci-fi seriálu Stargate nebo Star Trek (též deflektorové štíty)
 horský štít – vrcholová část hory (často v názvech hor, např. Gerlachovský štít, apod.)
 hyalinní štít – část raduly měkkýšů
 lafetový štít – část lafety kanónu
 muniční štít – ochrana střeliva
 obličejový štít - ochranná obličeje před prachem, potřísněním chemikáliemi či kontaminací
 protiraketový štít, protiraketová obrana – systém protivzdušné obrany (např. Železná kopule)
 svářečský štít – ochranná pomůcka používaná při svařování
 tepelný štít – ochranná vrstva chránící před účinky aerodynamického ohřevu (například u raketoplánu)
 vývěsní štít – optický poutač u vchodu do hospody nebo do prodejny

obce nebo části obcí
 Štít (Klamoš) – část obce Klamoš v okrese Hradec Králové
 Štít (Křeslice) – bývalý hospodářský dvůr na území dnešních Křeslic v Praze
ostatní
 operace Obranný štít – rozsáhlá vojenská operace Izraelských obranných sil
 Štít (1984) – vojenské cvičení vojsk Varšavské smlouvy
 snímkování ze štítu – štítový rentgen plic

Externí odkazy